

Personnalités 
Agrippine ou Agrippina est un nom d'origine latine qui peut désigner :
 Agrippine l'Aînée (-14-33), petite-fille d'Auguste et mère de Caligula ;
 Agrippine la Jeune (15-59), fille de la précédente et mère de Néron ;
 Sainte Agrippine († vers 256 ou 257), martyre romaine sous Valérien.

Art et culture 

 Agrippina, opera seria de Georg Friedrich Haendel ;
 Agrippine, série de bande dessinée de Claire Bretécher (à partir de 1988) ;
 Agrippine (Agrippina), film italien d'Enrico Guazzoni sorti en 1911 ;
 Agrippine, série télévisée d'animation adaptée de cette bande dessinée (2001).